Saint-Germier () ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Germier (Deux-Sèvres)
 Saint-Germier (Gers)
 Saint-Germier (Haute-Garonne)
 Saint-Germier (Tarn)